Сума́ррага (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гойерри. Занимает площадь 19,42 км². Население — 10037 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 54 км.

История 
Город основан в 1661 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 www.otamotz.com
 www.festak.com 
 Zumárraga en Google Maps

Населённые пункты Гипускоа
Муниципалитеты Гипускоа